Никогос Бальян также Нигогос Бальян (, ; 1826, Стамбул — 1858, Стамбул) — османский архитектор из известной армянской династии архитекторов Бальянов.

Биография 
Родился в 1826 году в Стамбуле. Старший из четырёх сыновей архитектора Карапета Бальяна и его жены Назени Бабаян. Братья Саркис, Акоп и Симон также были архитекторами. Никогос и Саркис вместе обучались в парижском художественном лицее, но из-за болезни Никогоса вынуждены были вернуться в Стамбул. Здесь Никогос занялся собственными проектами, помогал отцу и брату, а также открыл школу архитекторов, в которой обучал техникам западной архитектуры.

Никогос умер в Стамбуле в возрасте 32 лет от брюшного тифа. Сын Никогоса, Левон, продолжил дело отца.

Важнейшие постройки 
  (1843)
 Дворец Ыхламур (1849)
 Мечеть Безмиалем Валиде Султан (совместно с отцом, 1852–1854)
  (1853)
 Ортакёй (1854)
 Кючюксу (1857)
 Армянская больница

Примечания

См. также 
Синан

Архитекторы Турции